Э́ктор Касими́ро Яса́льде (; 29 мая 1946, Авельянеда, Аргентина — 18 июня 1997, Буэнос-Айрес, там же) — аргентинский футболист, нападающий. Игрок национальной сборной.

Прозвище Chirola Ясальде получил после того, как забил 46 голов в одном чемпионате, тем самым став обладателем «Золотой бутсы».

Карьера 
Начало карьеры в футболе у Эктора было случайным. Однажды он гостил у друга в Буэнос-Айресе, который играл за любительский клуб «Пиранья». Ясальде попросил принять участие в тренировке, которая сразу же вызвала восхищение тренера и в тот же день он подписал контракт с клубом. Потом Ясальде перешёл в «Индепендьенте», играя в двух национальных лигах одновременно.

В сезоне 1971/72 Ясальде подписал контракт с лиссабонским «Спортингом». Он очень помог клубу в 1974 году победить в чемпионате Португалии, в ходе которого он забил 46 голов в 29 играх и завоевал «Золотую бутсу».

В качестве приза за выигрыш «Золотой бутсы» он получил автомобиль Toyota, который затем продал, разделив сумму поровну между всеми игроками клуба. В следующем году клуб занял третье место, а сам нападающий с 30 мячами выиграл «Серебряную бутсу». После пребывания в Португалии, Ясальде уехал в марсельский «Олимпик», затем в «Ньюэллс Олд Бойз» и напоследок отправился в Уракан, где в 1981 году завершил карьеру и стал потом спортивным агентом.

На международной арене Ясальде сыграл 10 матчей за свою страну, играл на чемпионате мира 1974, где забил два мяча в трёх играх (дубль в ворота сборной Гаити). Был женат на известной в то время актрисе — Бритт Николс (Кармен Ясальде). Умер в июне 1997 года из-за кровоизлияния и сердечной недостаточности в возрасте 51 года.

Достижения

Командные 
 Чемпион Аргентины (2): Нас. 1967, Нас. 1970
 Чемпион Португалии: 1973/74
 Обладатель Кубка Португалии: 1972/73
 Обладатель Кубка Франции: 1975/76

Личные 
 Футболист года в Аргентине: 1970 первый обладатель этого приза
 Лучший бомбардир чемпионата Португалии: 1974, 1975
 Золотая бутса: 1974
 Рекордсмен чемпионата Португалии по количеству голов в сезоне: 46 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика и профиль на Zerozero
 Профиль на FutbolFactory
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки сборной Аргентины по футболу
Обладатели «Золотой бутсы»
Похороненные на кладбище Ла-Чакарита